Ратко Танкосић Сарма (Београд, 5. јун 1954) српски је глумац. Поред глуме се бавио и боксом.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1972. || Друштвена игра || Ћора
|-
| 1976. || Грлом у јагоде || гост
|-
| 1977. || Специјално васпитање || Сарма
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Мајстори, мајстори || Кевин син
|-
| 1982. || Вариола вера || Бора - трипераш
|-
| 1983. || Нешто између || Силеџија
|-
| 1983. || Задах тела || Гастарбајтер за шанком у возу
|-
| 1983. || Балкан експрес || Келнер
|-
| 1983. || Хало такси || 
|-
| 1983. || Још овај пут || Табаџија у кафани
|-
| 1983. || Шећерна водица || Војник Јосовић
|-
| 1984. || Пази шта радиш || 
|-
| 1984. || Целовечерњи тхе Кид || Стева Ченејац
|-
| 1984. || Проклета авлија || 
|-
| 1984. || Камионџије || Купац гоблена
|-
| 1984. || Мољац || Тапкарош и шверцер касета
|-
| 1984. || Пејзажи у магли || Чарли
|-
| 1984. || Двије карте за град (ТВ) || 
|-
| 1984. || Бањица (ТВ серија) || 
|-
| 1984. || Нема проблема || Тапкарош
|-
| 1985. || Приче из бечке шуме || 
|-
| 1985. || Неуспела мућка || Келе
|-
| 1985. || Тајванска канаста || Возач паука
|-
| 1986. || Мајстор и Шампита || 
|-
| 1986. || Развод на одређено време || Милиционер
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала || 
|-
| 1986. || Мис || 
|-
| 1986. || Срећна нова ‘49 || 
|-
| 1986. || Медвед 007 || 
|-
| 1986. || Шмекер || Шукрија „Шуки“
|-
| 1986. || Освета || Рале
|-
| 1987. || Већ виђено || Инструктор
|-
| 1987. || Увек спремне жене || Радник (силеџија)
|-
| 1987. || Октоберфест || Затвореник
|-
| 1987. || Криминалци || Затвореник Миленко Паликовић
|-
| 1987. || Тесна кожа 2 || Саобраћајац
|-
| 1988. || Четрдесет осма — Завера и издаја (мини-серија) || Војник стражар у тенковској школи
|-
| 1988. || За сада без доброг наслова || 
|-
| 1988. || Лето (ТВ)  || 
|-
| 1988. || Сулуде године || Дежурни у милицији
|-
| 1988. || Вук Караџић || 
|-
| 1988. || Ортаци || Шибицар
|-
| 1988. || Бољи живот || 
|-
| 1988. || Тајна манастирске ракије || Карате
|-
| 1988. || Други човек || 
|-
| 1989. || Хамбург Алтона || Шлеперов табаџија
|-
|-
|-
| 1989. || -{Иза врата}- || Цоал Стокер
|-
| 1989. || Доме, слатки доме || Комина
|-
| 1989. || Како је пропао рокенрол || Жика
|-
| 1989. || Балкан експрес || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Цубок || 
|-
| 1990. || Агенција Киком || Комина
|-
| 1990. || Виолински кључ || 
|-
| 1990. || Граница || Мајстор
|-
| 1991. || Метла без дршке 3 || 
|-
| 1991. || Смрт госпође министарке (ТВ) || Водник
|-
| 1991. || Српкиња || Гастарбајтер из аутобуса
|-
| 1991. || Бољи живот || 
|-
| 1991. || Свемирци су криви за све || Политичар без длаке на језику
|-
| 1991. || Холивуд или пропаст || 
|-
| 1991. || Проклета је Америка || Рецепционер
|-
| 1992. || Ми нисмо анђели || Смрда
|-
| 1992. || Ћао инспекторе || Представник грађанске странке
|-
| 1992-1993. || Волим и ја неранџе... но трпим (серија) || Перо
|-
| 1993. || Пун месец над Београдом || 
|-
| 1994. || Слатко од снова || 
|-
| 1994. || Рођен као ратник || 
|-
| 1994. || Вуковар, једна прича || Пљачкаш
|-
| 1995. || Отворена врата || 
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић || 
|-
| 1995. || Не веруј жени која пуши гитанес без филтера || 
|-
| 1995. || Тамна је ноћ || Регрутант
|-
| 1997. || Горе доле || Табаџија
|-
| 1998. || Купи ми Елиота || Ђубретар
|-
| 1998. || Породично благо || Фудбалски судија
|-
| 1998. || Точкови || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2001. || Нормални људи || 
|-
| 2002. || Држава мртвих || Радник у самопослузи
|-
| 2002. || Кордон || Урош
|-
| 2003. || Сироти мали хрчки || Први батинаш
|-
| 2003. || Црни Груја || Радоје
|-
| 2003. || Казнени простор 2 || Свадбар
|-
| 2004. || Лифт || Таксиста
|-
| 2005. || У ординацији (ТВ) || Пацијент
|-
| 2007. || Коњи врани || Крезуби надничар
|-
| 2007. || Позориште у кући || Продавац
|-
| 2008. || Вратиће се роде || Страчар
|-
| 2008. || Последња аудијенција || Командир стрељачког вода
|-
| 2009. || Друг Црни у НОБ-у || Цаја лопов
|-
| 2009. || Оно као љубав (ТВ серија)|| 
|-
| 2009. || Јесен стиже, дуњо моја (ТВ серија)|| 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2010. || План Б || 
|-
| 2012. || Војна академија (ТВ серија)||
|-
| 2013. || Фалсификатор || 
|-
| 2013. || Друг Црни у Народноослободилачкој борби || Цаја 
|-
| 2013. || Једнаки || Цаја 
|-
| 2014. || Жигосана || радник на грађевини 
|-
| 2015. || Андрија и Анђелка || робијаш
|-
| 2017. || Врати се Зоне || 
|-
| 2017. || Синђелићи || добављач 
|-
| 2018. ||Петак 13.  || продавац књига 
|-
| 2019. ||Није све као што изгледа  || Робија  
|-
| 2020. ||Идеалан посао  || Јастреб  
|}

Спољашње везе 

 
 Ратко Танкосић Сарма: Молеришем да бих преживео („Пулс“ 16. новембар 2011)

Рођени 1954.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски сликари
Југословенски глумци